Het tennistoernooi van Wimbledon in 1981 bij de mannen werd voor de 95e keer gehouden van maandag 22 juni tot en met zaterdag 4 juli in de Londense wijk Wimbledon. De Amerikaan John McEnroe won voor de eerste keer het toernooi door in de finale de Zweed Björn Borg met 4-6, 7-6, 7-6 en 6-4 te verslaan.

Algemeen

Opzet 
 Het toernooi werd afgewerkt volgens het knock-outsysteem.
 De wedstrijden werden gespeeld om drie gewonnen sets (best of five). In de beslissende vijfde set moest met twee games verschil gewonnen worden.

Geplaatste spelers 
Bij de loting kregen de beste 16 spelers van de ATP-ranglijst een geplaatste status. Geplaatste spelers ontliepen elkaar in de eerste drie rondes. De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler haalde.

  Björn Borg (finale)
  John McEnroe (winnaar)
  Jimmy Connors (halve finale)
  Ivan Lendl (eerste ronde)
 n/a 
  Brian Teacher (tweede ronde)
  Brian Gottfried (tweede ronde)
  Roscoe Tanner (tweede ronde)

  José Luis Clerc (derde ronde)
  Guillermo Vilas (eerste ronde)
  Víctor Pecci sr. (eerste ronde)
  Peter McNamara (kwartfinale)
  Yannick Noah (eerste ronde)
  Wojtek Fibak (vierde ronde)
  Balázs Taróczy (derde ronde)
  Vitas Gerulaitis (vierde ronde)

Toernooischema

Laatste 8

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 
 Toernooischema ATP

Wimbledon
ITF-toernooi in 1981